Louis-Auguste Sabatier ( - ) fue un teólogo calvinista francés nacido en Vallon-Pont-d'Arc, Ródano-Alpes, Francia.

Biografía 
Sabatier se educó en la facultad teologal protestante de Montauban y en las universidades de Tubinga y Heidelberg.

Después de ocupar un pastorado en Aubenas en la región de Ardecha de 1864 a 1868, fue nombrado profesor de dogmática reformada en la Facultad de Teología de Estrasburgo. Sus simpatías marcadamente franceses durante la Guerra Franco-Prusiana condujo a su expulsión de Estrasburgo en 1872. Después de un esfuerzo de cinco años logró establecer con Eugène Ménégoz la Facultad de Teología Protestante de París, entonces llamada L'Ecole de Paris, y se convirtió en profesor y decano. En 1886 se convirtió en profesor en el recientemente creado departamento de ciencias religiosas de la École Pratique des Hautes Études de la Universidad de París.

Su hermano, Paul Sabatier, fue un notable historiador teologal.

Obras 
Entre sus obras principales se encuentran:
 El Apóstol Pablo (1896),
 Memorando del concepto hebreo del espíritu (1879),
 Los orígenes literarios del Apocalipsis (1888),
 La vitalidad de los dogmas cristianos y su poder de evolución (1890),
 Religión y cultura moderna (1897),
 Evolución histórica de la doctrina de la expiación (1903),
 Esbozo de una filosofía de religión (1897),
 Las religiones de la autoridad y la religión del Espíritu (póstumo: 1904), en el cual su colega Jean Réville incluyó un prefacio con una pequeña biografía.

Bibliografía

Enlaces externos 

Rodalpinos
Teólogos protestantes
Alumnado de la Universidad de Heidelberg
Profesores de la Universidad de París
Escritores de Francia del siglo XIX
Teólogos de Francia del siglo XIX
Personas de la Segunda República Francesa
Franceses del siglo XIX
Calvinistas de Francia
Alumnado de la Universidad de Tubinga
Candidatos al Premio Nobel de Literatura
Fallecidos en París